|}
 — линия метрополитена расположенная в Токио, принадлежащая Tokyo Metropolitan Bureau of Transportation (Toei). Линия проходит от станции  расположенной в специальном районе Ота до станции  расположенной в специальном районе Сумида. Линия стала первой линией метрополитена в Японии предоставившей возможность сквозного сообщения с частными железнодорожными линиями. Доступно сквозное сообщение с линиями компании Keikyu Corporation (Кэйкю) — Линия Кэйкю до станции  и Линия Аэропорт (Кэйкю) до станции . так же доступно сквозное сообщение с линиями компании Keisei Electric Railway (Кэйсэй) — Линия Осиагэ до станции ; Линия Кэйсэй до станции , а также далее через линию Кэйсэй на линию компании Shibayama Railway до станции .

На картах и вывесках линия отмечена "розовым" цветом (O). Станции помечены буквой A и двухзначным номером.

История 
Линия Асакуса была первой линией построенной Токийским Правительством. Планировалось название Линия 1: позже линию назвали в честь токийского квартала Асакуса. Изначально планировалась что линия будет проходить мимо существовавшей станции , но позже было решено провести линию через эту станцию для того чтобы воспользоваться преимуществом возможности пересадки пассажиров на линии Исэсаки и Гиндза.

Первоначальный участок длинной 3,2 км между станциями Осиагэ и Асакусабаси был открыт 4-го декабря 1960-го года. Далее линия продлевалась по следующему графику:
 Май 1962: Асакусабаси — Хигаси-Нихомбаси
 Сентябрь 1962: Хигаси-Нихомбаси — Нингётё
 Февраль 1963: Нингётё — Хигаси-Гиндза
 Декабрь 1963: Хигаси-Гиндза — Симбаси
 Октябрь 1964: Симбаси — Даймон
 Июнь 1968: Даймон — Сэнгакудзи (Начало сквозного сообщения с линией Кэйкю)
 Ноябрь 15, 1968: Сэнгакудзи — Ниси-Магомэ

С 1998 по 2002 года линия использовалась как основной транспортный коридор между крупнейшими аэропортами Ханэда и Нарита. И хотя некоторые поезда всё ещё проходят этот маршрут, их количество сильно сократилось с 2002-го года.

Виды обслуживания
Большинство составов на линии останавливаются на всех станциях..

Airport Limited Express
 - изначально планировался как соединяющий два Аэропорта, но по факту основным пунктом назначения является Аэропорт Ханэда, составы отходят от станций terminating at either ,  или  на линии Кэйсэй. Составы не останавливаются на многих станциях линии Асакуса и так же подчиняются расписанию скорых поездов на линия Кэйсэй и Кэйкю. Для проезда на данном экспрессе не требуется резервации или дополнительно оплаты.

Состав соединяющий на прямую оба аэропорта ходит один раз в день по выходным и праздникам. Данный состав останавливается на всех станциях проходя через линию Асакуса. Время в пути от одного аэропорта до другого 1 час 46 минут.

Станции 
 Все станции расположены в Токио.
 Airport Limited Express останавливается на станциях помеченных символом "●", проезжает помеченные "|". Все остальные составы останавливаются на все станциях.

Подвижной состав

В связи с тем что линия имеет сквозное сообщение с несколькими другими линиями, подвижной состав на линии разнообразен.

Нынешний
 Toei: Toei 5300 series
 Keisei: 3300, New 3000, 3400, 3500, 3600, 3700
 Keikyū: New 1000, 600, 1500
 Hokusō: 7500, 7300, 7260, 9100, 9000
 Shibayama: 3600

Использованный ранее

Toei: 5000, 5200
Keikyū: 1000
Keisei: 3000 (первая модель), 3050 (первая модель), 3100, 3150, 3200, 3500 (старая модель)
Hokusō: 7050, 7150, 7000, 7250

Ссылки 

 Bureau of Transportation, Tokyo Metropolitan Government 

Линии Токийского метрополитена
Линии метрополитена, построенные в 1960 году